Decken steht für:
 Decken (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Decken (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Decken, Techniken im Sport, siehe Manndeckung und Raumdeckung
 Decken, Zusammenbringen von männlichem und weiblichem Tier zum Zweck der Begattung
 Decken, Aufstellen von Haltsignalen zum Schutz eines Hindernisses bei den Schweizer Eisenbahnen, siehe Schutzsignal#Schweiz
 jemanden decken, bei der Verschleierung einer fragwürdigen oder zweifelhaften Aussage beziehungsweise Handlung behilflich sein.

Siehe auch:

 Decke
 Deckung